Юнассон () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Юнассон, Расмус — шведский теннисист.
 Юнассон, Свен (1909—1984) — шведский футболист.
 Юнассон, Фрэнк — американский актёр.
 Юнассон, Юнас (род. 1961) — шведский писатель